Имя Цзянъань носит несколько географических объектов в разных провинциях КНР:

 Цзянъань — уезд городского округа Ибинь в провинции Сычуань.
 Цзянъань — район города Ухань в провинции Хубэй.